WIBW ist der Name folgender Sender:

 WIBW (Mittelwellensender), ein US-amerikanischer Mittelwellensender aus Topeka, Kansas
 WIBW-FM, ein US-amerikanischer UKW-Sender aus Topeka, Kansas
 WIBW-TV, ein US-amerikanischer Fernsehsender aus Topeka, Kansas

Abkürzung